Jan Urbas (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2005 au HD HS Olimpija dans la Ligue Slovène. En 2006, il rejoint l'équipe de moins de 18 ans du Malmö Redhawks en Suède. En 2008, il gagne sa place dans l'effectif professionnel participant à l'Allsvenskan.

Carrière internationale 
Il représente la Slovénie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il honore sa première sélection senior contre le Japon.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HD HS Olimpija|| Slovénie|| 27|| 11|| 7|| 18|| 28|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Malmö Redhawks || J18 Elit|| 9|| 6|| 6|| 12|| 8|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HD HS Olimpija || Ligue Slovène Jr.|| || || || || || 6|| 7|| 14|| 11|| 18
|-
| 2007-2008|| Malmö Redhawks || Superelit|| 38|| 15|| 17|| 32|| 16|| 7|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2008-2009|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan|| 19|| 2|| 1|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Malmö Redhawks|| Superelit|| 28|| 13|| 13|| 26|| 69|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 42|| 17|| 10|| 27|| 12|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks|| Superelit|| 1|| 1|| 0|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 23|| 12|| 4|| 16|| 10|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Växjö Lakers HC || Elitserien || 52|| 4|| 3|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| EHC Munich || DEL || 38|| 7|| 10|| 17|| 28|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015|| EC Klagenfurt AC || EBEL || 10|| 4|| 1|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| VIK Västerås HK || Allsvenskan || 31|| 10|| 14|| 24|| 4|| 8|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2015-2016|| VIK Västerås HK || Allsvenskan || 52|| 15|| 17|| 32|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Villacher SV || EBEL || 44|| 27|| 19|| 46|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL || 50|| 21|| 20|| 41|| 26|| 7|| 4|| 3|| 7|| 16
|-
| 2017-2018|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL || 47|| 19|| 21|| 40|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL || 50|| 27|| 21|| 48|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL || 28|| 13|| 22|| 35|| 12|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2021-2022|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||  ||

Au niveau international 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||4||3||7|| +3||0|| align="left"| Médaille d'argent de la division D1, groupe A
|- 
| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| +3|| 0|| align="left"| Médaille de bronze de la division D1, groupe B
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 1|| 3|| 4|| +1|| 0|| align="left"| Quatrième place de la division D1, groupe A
|- 
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1|| 5|| 2|| 5|| 7|| +5|| 6||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| -7|| 2|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 1|| 2|| 3|| -2|| 0|| align="left"| Septième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 5|| 2|| 7|| +7|| 2|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| 0|| align="left"| Seizième place
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 4|| 6|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille d'or de la division D1A
|-
| 2016 || align="left"| Qualification olympiques || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| +3|| align="left"| Première place du groupe D
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 1|| 3|| 4|| -3|| align="left"| Quinzième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 2|| 1|| 3|| 0|| -3|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 3|| 6|| 0|| +3|| align="left"| Cinquième place de la division 1A

Références 

Naissance en janvier 1989
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du EHC Munich
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018